Malsch est le nom de deux communes allemandes du Land de Bade-Wurtemberg :

Toponyme 
 Malsch, commune de l'arrondissement de Karlsruhe
 Malsch, commune de l'arrondissement de Rhin-Neckar

Patronyme 
 Alexandre Malsch, entrepreneur français

Homonymie de toponyme